Приап может означать:

 Приап — в греческой мифологии сын Вакха и Афродиты, бог садов, полей, плодородия и мореплавания.
 Приап — древний город в Мисии на Пропонтиде, ныне Карабига.